

Калиновське сільське поселення — сільське поселення, Комишловський район, Свердловська область
 Калиновське сільське поселення — сільське поселення, Ульчський район, Хабаровський край